Die Mutua Madrid Open 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 8. Mai 2022 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren im Einzel Alexander Zverev und im Doppel Marcel Granollers und Horacio Zeballos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel und die vier topgesetzten Doppel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 6.744.165 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 7.499.290 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. April und 1. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Madrid